Puchar Interkontynentalny w skeletonie w sezonie 2021/2022 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w kanadyjskim Whistler 13 listopada 2021 roku, a zakończył się 6 stycznia 2022 roku w niemieckim Altenbergu.

Kalendarz Pucharu Interkontynentalnego

Klasyfikacje

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 

2021 w skeletonie
2022 w skeletonie
Zawody skeletonowe
2021 w Kanadzie
2021 w Stanach Zjednoczonych
2021 w Austrii
2021 na Łotwie
2022 w Niemczech
Sport w Utah